Collins steht für:

 Collins (Familienname), ein englischer Familienname
 Collins (Cocktail), eine Gruppe alkoholischer Mixgetränke
 Collins (Mondkrater), ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite
 Collins (Wörterbuch), ein englisches Wörterbuch
 Collins Radio Company, US-amerikanisches Unternehmen, siehe Rockwell Collins
 William Collins & Sons, britisches Verlagshaus, siehe HarperCollins U.K.
 Collins Bartholomew, britischer Kartenverlag
 Collins-Klasse, eine australische U-Boot-Klasse
 Collins, das Typschiff der australischen U-Boot-Klasse, siehe HMAS Collins (SSG 73)
 Collins-Reagenz, ein chemischer Komplex

Collins ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Collins (Alabama)
 Collins (Arkansas)
 Collins (Georgia)
 Collins (Idaho)
 Collins (Illinois)
 Collins (Indiana)
 Collins (Iowa)
 Collins (Kalifornien)
 Collins (Kentucky)
 Collins (Michigan)
 Collins (Mississippi)
 Collins (Missouri)
 Collins (Montana)
 Collins (New York)
 Collins (Ohio)
 Collins (Pennsylvania)
 Collins (Tennessee)
 Collins (Texas)
 Collins (Wisconsin), im Manitowoc County
 Collins Park Estates (Florida)
 Collins Park (Delaware)
 Collins Pond Acres (Delaware)

Im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Collins and Pancoast Hall, in Merchantville, New Jersey, ID-Nr. 84002608
 Collins and Townley Streets District, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 79002676
 Collins Archeological District, in Danville, Illinois, ID-Nr. 79000872
 Collins Avenue Historic District, in Acworth, Georgia, ID-Nr. 01000707
 Collins Block-Aspen Lumber and Supply, in Aspen, Connecticut, ID-Nr. 87000191
 Collins Bridge Site, in Bradley, Maine, ID-Nr. 84000082
 Collins Chapel CMaine Church and Site, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 91000307
 Collins Cottages Historic District, in Eastham, Massachusetts, ID-Nr. 99000528
 Collin's Ford Bridge, in New Marion, Indiana, ID-Nr. 96000787
 Collins House and Granary, in Uniontown, Washington, ID-Nr. 74001993
 Collins Mansion, in West Chester, Pennsylvania, ID-Nr. 72001110
 Collins Manufacturing-Jackson Automobile Company Complex, in Jackson, Michigan, ID-Nr. 93000622
 Collins Potato House, in Laurel, Delaware, ID-Nr. 90001692
 Collins Residence, in Campbellsville, Kentucky, ID-Nr. 09001144
 Collins School, in Fremont, Indiana, ID-Nr. 02001173
 Collins-Marston House, in Mobile, Alabama, ID-Nr. 84000083
 Collins-Odom-Strickland House, in Macon, Georgia, ID-Nr. 79000698
 Collins-Robinson House, in Mobile, Alabama, ID-Nr. 84000087

Geografische Objekte:
 Collins Bay, diverse Buchten
 Collins-Gletscher, Gletscher im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Collins Harbour, Bucht im Süden von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Collins-Nunatak, isolierter Nunatak an der Ingrid-Christensen-Küste, Ostantarktis
 Collins Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Collins Point, Landspitze im Süden von Deception Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Collins Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Collins Rock, Klippe an der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Mount Collins, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Colins
 Collin
 Collings
 Das Tagebuch Collins
 Collins Township
 Fort Collins